Барнс, Дэвид ():
  (род. 1981) — британский боксёр.
  (род. 1982) — английский игрок в крикет.
 Барнс, Дэвид (1986) — австралийский лучник.
  (род. 1982) — английский игрок в крикет.
  (род. 1961) — английский футболист.
  (1894—1970) — новозеландский политик Лейбористской партии.
  (1760—1812) — адъюнкт-профессор истории и социологии науки и директор программы «Здоровье и общество» Пенсильванского университета.
  (1958—2020) — новозеландский моряк Кубка Америки и трёхкратный чемпион мира по классу 470.
  (1760—1812) — американский адвокат.
  (род. 1978) — американский музыкант, певец и автор песен из Нэшвилла, штат Теннесси.
  (род. 1976) — игрок английского союза регби.
  (род. 1972) — американский актёр.